Exegol es un planeta ficticio de la serie cinematográfica Star Wars. Su primera y única aparición en la franquicia fue en Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker. Se trata de un planeta desértico ubicado dentro de las regiones desconocidas , según la leyenda, era el mundo oculto de los Sith. Fue ocupado por el Lord Sith Darth Sidious y el culto secreto Sith Eterno hacia el 35 DBY. También fue el lugar de nacimiento de Snoke, quien llegó a ser Líder Supremo de la Primera Orden, fue Sidious quien lo creó para gobernar la Primera Orden mientras se ocultaba en las sombras como el verdadero gobernante. El planeta fue utilizado para ocultar la colosal flota del Sith Eterno creada por Sidious y sus súbditos, desde donde planeaban desplegarla y usarla para establecer un nuevo Imperio. Sirvió como el sitio de la última y decisiva batalla durante la guerra entre la Primera Orden y la Resistencia, que terminó con la derrota de la Orden Final y el Sith Eterno.

Descripción 
Exegol era un mundo oscuro, árido y rocoso con suelos desérticos. Las condiciones secas del planeta combinadas con el roce de partículas de polvo en su atmósfera creaban enormes descargas estáticas que aparecían como rayos en la superficie. El planeta estaba cubierto de enormes fisuras que penetraban profundamente su corteza. Estas fisuras fueron excavadas por leales Sith en el pasado antiguo, que intentaban alcanzar una vergencia que creían que yacía debajo de la superficie.

El espacio cercano de Exegol estaba lleno de restos de megafauna, lo que resultó en una nube de gas rojo y polvo de estrellas que se formó en los alrededores del planeta, lo que representa una barrera para la navegación.

Historia

Historia temprana
Exegol era uno de los bastiones Sith más antiguos, que se remonta a unos mil años antes de la caída de la República Galáctica. Bajo el dominio de los Sith, se construyó en Exegol una Ciudadela Sith para reuniones y rituales que se llevaban a cabo dentro. Y los leales Sith excavaron fisuras planetarias grandes y profundas con la esperanza de alcanzar una vergencia que creían se encontraba debajo de la superficie del planeta.

Darth Sidious
En la era del Imperio Galáctico, los últimos Lores Sith, Darth Sidious y Darth Vader, poseían los únicos dos orientadores que conducían a Exegol. Tras la muerte de Sidious en la Batalla de Endor, el culto Sith Eterno eligió a Exegol como su base porque estaba completamente oculto incluso para los historiadores galácticos más estudiosos, algunos de los cuales sabían sobre Moraband y los otros mundos Sith.

Los leales Sith procedieron a construir una gran flota de naves de guerra. Estaba compuesto por cientos de Destructores Estelares clase Xyston, que estaban destinados a la reconquista de la galaxia por los Sith.

Como la posibilidad de su regreso a la galaxia aumentaba, la Resistencia reunió sus fuerzas e hizo una batalla desesperada contra los Sith. Finalmente, con la ayuda de la flota de la galaxia, la Resistencia pudo destruir a los Destructores Estelares Sith y matar al Emperador Darth Sidious.

Apariciones 
 The Rise of Kylo Ren 4
 Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker (Primera aparición)
 Star Wars: El Ascenso de Skywalker: Edición Expandida
 Star Wars: El Ascenso de Skywalker: La Novela
 El Ascenso de Skywalker Adaptación 1

Referencias

Enlaces externos 
 StarWars.com, Galaxy Building, from Alderaan to Utapau (en inglés)
 The Escapist, Star Wars Canon: Just How Realistic Are the Single-Biome Planets?  (en inglés)
 

 
Star Wars